Улица Николая Михновского () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Фикселя до проспекта Михаила Грушевского (улицы 1 Мая). 

Примыкают улицы Северная, Киевская, Сосновая, Курганный переулок.

История 
Думская улица — из-за права собственности думы на данную землю — была проложена в первые годы 20 века на участке земли, который принадлежал городской думе. Была застроена индивидуальными домами.

В 1927 году Думская улица переименована на Таращанская улица — в честь воинского формирования времён Гражданской войны Таращанского полка.

12 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь украинского адвоката, политического и общественного деятеля Николая Ивановича Михновского, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»)

Застройка 
Улица проложена в восточном направлении — от реки Стрижень. Парная и непарная стороны улицы занята усадебной застройкой.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 791 ТАРАЩАНСЬКА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова